Pacific Data Images — atual "DreamWorks Animation"
 Partido Democrata Independente — partido político de ideologia liberal do Reino da Iugoslávia fundado em 1924
 Partido Democrático Independente — partido político brasileiro extinto
 Pesquisa, desenvolvimento e inovação
 Ponto de interesse — pontos específicos em um mapa
Plano Diretor de Informática (ou Plano Diretor de Tecnologia Informática)

Desambiguações de siglas